Die Liste der Mannschaftskader der Four Nations Chess League 1994/95 enthält alle Spieler, die in der Four Nations Chess League 1994/95 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Witney kam mit 10 eingesetzten Spielern aus, während der Barbican Chess Club insgesamt 21 Spieler einsetzte. Insgesamt kamen 179 Spieler zum Einsatz, von denen 35 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Punktbeste Spieler waren Murray Chandler (British Chess Magazine) und Graeme Buckley (Midland Monarchs) mit je 8 Punkten aus 11 Partien. Je 7,5 Punkte erzielten Jovanka Houska (Slough), Lawrence Cooper, Chris Baker (beide Midland Monarchs), Alexis Harakis (Invicta Knights) und Michael Truran (Witney), wobei Houska 10 Partien spielte, Cooper, Baker, Harakis und Truran je 11. Mit Tracey Thompson (Witney), Jeff Horner (North West Eagles), Andrew Lewis (Barbican), Elvira Sakhatova (Wood Green), Michael Barnes, Tim Wall (beide Midland Monarchs), Neil Davey (Slough), David Adams, John Thornton und J. Wiseman (alle South Wales Dragons) erreichten zehn Spieler 100 %, wobei Thompson zwei Partien spielte, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1994); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1994), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1994; AUS = Australien, ENG = England, HKG = Hongkong, IRL = Irland, ISL = Island, KAZ = Kasachstan, NIG = Nigeria, POL = Polen, SCO = Schottland, WLS = Wales
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Midland Monarchs

Slough

Wood Green

Witney

North West Eagles

British Chess Magazine

Barbican Chess Club

Invicta Knights Maidstone

Covent Garden

South Wales Dragons

Na Fianna

Bristol

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Emily Howard wurde sowohl bei den North West Eagles als auch bei den Invicta Knights Maidstone eingesetzt. Ihre Einzelergebnisse werden separat für beide Vereine aufgelistet.
 Jane Richmond hieß bis zur Saison 1993/94 Jane Garwell.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Four Nations Chess League
Wikipedia:Liste
Schach 1994
Schach 1995